Sundsholm kan syfta på:

 Sundsholms naturreservat – naturreservat i Breareds socken i Halmstads kommun
Sundsholms sanatorium – före detta sanatorium i Mahult, Breareds socken
 Sundsholm, Jönköpings kommun  – eller Sundsholmen, herrgård i Järsnäs socken, Jönköpings kommun
 Sundsholm, Västerviks kommun  – herrgård i Gladhammars socken, Västerviks kommun